Martin Ouellet peut désigner :

 Martin Ouellet (1976-), poète québécois
 Martin Ouellet (1977-), homme politique québécois